Zollikofer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Caspar Tobias Zollikofer (1774–1843), schweizisk farmaceut och naturforskare
 Georg Joachim Zollikofer (1730–1788), schweizisk teolog och psalmförfattare

Efternamn